Lingua kinyarwanda
Kinyarwanda – film del 2011 diretto da Alrick Brown